Toponímia:
 Raven (Illinois), àrea no incorporada al comtat d'Edgar (Illinois, EUA)
 Raven (Virgínia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia 

 Música:
 Raven Records, segell discogràfic australià especialitzat en retrospectives i reedicions o enregistraments d'artistes nord-americans, britànics i australians
 Raven (banda), grup britànic de heavy metal format el 1974

 Cinema i televisió:
 Raven (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1996 protagonitzada per Burt Reynolds
 Raven (sèrie de televisió de 1977), sèrie de televisió britànica d'ITV
 Raven (sèrie de televisió de 1992), sèrie de televisió estatunidenca de CBS
 Raven (sèrie de televisió de 2000), sèrie de televisió britànica de BBC Scotland

 Biografies:
 Raven (drag queen), maquillador, personalitat de televisió i drag-queen estatunidenc
 Raven (lluitador), lluitador professional estatunidenc
 Nancy Raven (1872 – 1957), contadora d'històries natchez de Braggs (Oklahoma)